Guadalcanal kan avse:

 Guadalcanal – en ö och provins i Salmomonöarna
 Slaget om Guadalcanal – ett slag omkring ön Guadalcanal i stillahavskriget under andra världskriget
 Guadalcanal (kommun) – en ort i Andalusien i Spanien

Fartyg
  – ett eskortfartyg under andra världskriget
  – ett amfibiekrigsfartyg